Ангел Стефанов Робев е български общественик и просветен деец, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Робев е роден в 1785 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден е в известната възрожденска фамилия Робеви, син на Стефан Христов Робев и брат на Анастас Робев. Заедно с брат си подпомага материално българското просветно дело в родния им град. С тяхна материална помощ е построена сградата на взаимното училище в Охрид в 1841 година. Прави се опит да се преподава на български език, но е забранено от тогавашната гръцка духовна власт в града.

Ангел Робев умира в 1861 година. Негови синове са доктор Константин Робев (1818 - 1900), Стефан (1816 - 1840), Йонче (1826 - 1849), Наум (1833, Охрид – 11 май 1863, Виена), доктор Евтим Робев (1835, Охрид – 26 юни 1863, Виена). Има и две дъщери – Ана (1828 – 1943) и Катерина (1830 – 1863).

Фамилия

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Робеви
Български възрожденци
Починали в Охрид